|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Toronto (officieel Rogers Cup) van 2005 vond plaats van 15 tot en met 21 augustus 2005 in de Canadese stad Toronto. Het was de 104e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Montreal/Toronto 2005. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Het toernooi van 2005 trok 136.789 toeschouwers.

Enkelspel 
Titelverdedigster Amélie Mauresmo was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door Justine Henin-Hardenne.

De als eerste geplaatste Maria Sjarapova had zich wegens blessure voor het toernooi afgemeld.

Het zevende reekshoofd, Kim Clijsters uit België, won het toernooi. In de finale versloeg zij haar als vierde geplaatste landgenote Justine Henin-Hardenne in twee sets. Clijsters wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Montreal/Toronto op haar naam te schrijven. Het was haar 27e WTA-titel, de zesde van 2005.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Titelverdedigsters Shinobu Asagoe en Ai Sugiyama hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Asagoe speelde samen met Tathiana Garbin – zij waren het achtste reekshoofd en bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door Conchita Martínez en Virginia Ruano Pascual. Sugiyama en Daniela Hantuchová waren als vierde geplaatst – ook zij bereikten de halve finale, waar zij hun meerdere moesten erkennen in de latere winnaressen.

Het eerste reekshoofd, Cara Black en Rennae Stubbs, bereikte de kwartfinale. Daarin verloren zij van de latere winnaressen.

Het als zesde geplaatste duo Anna-Lena Grönefeld en Martina Navrátilová won het toernooi. In de finale versloegen zij het als derde geplaatste Spaanse koppel Conchita Martínez en Virginia Ruano Pascual in drie sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. De Duitse Grönefeld had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; de Amerikaanse Navrátilová 174.

De Belgische Els Callens speelde samen met Tina Križan uit Slovenië – zij strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

2005
Toronto
Sportevenement in Toronto